Ликорм:
 Ликорм — название реки Эвинос (протекает в Греции) в древности.
 Ликорм (Эвен) — в древнегреческой мифологии сын Океана и Тефиды, бог реки Эвен (Эвинос) в Этолии.
 Ликорм — в древнегреческой мифологии эфиопский воин, сторонник Персея.
 Голубянка ликорм (Glaucopsyche lycormas) — дневная бабочка рода Glaucopsyche.